Агафо́нов, Валенти́н:
 Агафонов, Валентин Александрович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Агафонов, Валентин Алексеевич (род. 1935) — депутат Государственной думы России.